Montesa puede referirse a:

Divisiones administrativas
En España
 Montesa (C.P. 46692), municipio valenciano;
 Montesa (C.P. 22315), localidad de la provincia de Huesca, Aragón;
 Montesa, barrio de Esplugas de Llobregat, Barcelona;

Personajes
 Jaime de Montesa, máxima autoridad de Zaragoza, acusado del asesinato del Inquisidor Pedro Arbués de Épila;
 Bernardo de Montesa, sacerdote carmelita español, vicario general de los conventos carmelitanos de España;

Misceláneo
 Montesa, marca española de motocicletas;
 Orden de Montesa, orden militar española.